De metro van Bakoe (Azerbeidzjaans: Bakı Metropoliteni, Russisch: Бакинский метрополитен имени В.И. Ленина) is een openbaarvervoernetwerk in Bakoe, Azerbeidzjan. Het netwerk werd geopend op 6 november 1967. De spoorwijdte is 1.520 mm (Russisch breedspoor). Elektrische voeding wordt door een derde rail geleverd en de spanning is 825 volt gelijkstroom.

Lijnen
Het metrostelsel bestaat uit de volgende drie lijnen:

Ontwikkeling netwerk
20,1 km Lijn 1 - Bakı Soveti - Həzi Aslanov

6,5 km 1967 Bakı Soveti - Nəriman Nərimanov
2,7 km 1970 N. Nərimanov - Ulduz
4,7 km 1972 Ulduz - Neftçilər
1,7 km 1979 Nərimanov - Bakmil
3,0 km 1989 Netfçilər - Əhmədli
1,5 km 2002 Əhmədli - H. Aslanov

14,5 km Lijn 2 - Dərnəgül - Günəşli

2,3 km 1968 28 mai - Şah İsmayıl Xətayi
2,4 km 1976 28 mai - Nizami Gəncəvi
6,7 km 1985 Nizami - Memar Əcəmi
4,1 km 1995 Memar Əcəmi - Dərnəgül
10,2 km 2005 Xətayi - Günəşli
2,1 km 2008 Memar Əcəmi-Nəsimi
1,3 km 2009 Nəsimi - Azadlıq prospekti
1,5 km 2011 Azadlıq prospekti-Dərnəgül

5,7 km Lijn 3 - Xocəsən - 8 Noyabr

2,1 km 2016 Memar Əcəmi-2 - Avtovağzal
1,4 km 2021 Memar Əcəmi-2-8 Noyabr
2,2 km 2022 8 Noyabr-Xocəsən

Stations 
Hieronder volgt een lijst van de metrostations van de metro van Bakoe met lijnkleur, openingsdatum en overstapmogelijkheden. Het metronet telt 27 stations.

De stations zijn vernoemd naar nabijgelegen plaatsen of straten.

Externe links
     Officiële website van de Metro van Bakoe
  Urbanrail.net - Baku

Openbaar vervoer in Azerbeidzjan
Bakoe
Bakoe